Le Monde (1860-1896), quotidien français ;
 Le Monde plaisant (1878-1885), hebdomadaire français ;
 Le Monde moderne (1895-1908), magazine illustré français ;
 Le Monde de l'espéranto (1908-), magazine public d’information sur l’espéranto et les problèmes de communication dans le monde ;
 Le Monde (1944-), quotidien français ;
 Le Monde informatique (1980-), magazine hebdomadaire français d'informatique professionnel ;
 Le Monde diplomatique (1954-), journal mensuel français d’information et d’opinion sur les questions internationales ;
 Le Monde du renseignement (1980-), publication professionnelle consacrée aux services de renseignement d'État et aux questions d'intelligence économique ;
 Le Monde libertaire (1858-), organe mensuel puis hebdomadaire de la Fédération anarchiste, depuis 1954.

Autres 
 Le Monde, vingt-et-unième carte du tarot de Marseille ;
 Le mot